Henri Anspach – schermidore belga
 Paul Anspach – schermidore belga
 Susan Anspach – attrice statunitense